Esistono più comuni francesi con questo nome:

Montels – Ariège
Montels – Hérault
Montels – Tarn